Arnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Arnemann (1805–1861), Gutsbesitzer (Herrenhaus Grabau) und Abgeordneter der holsteinischen Ständeversammlung der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Carl Theodor Arnemann (1804–1866), Kaufmann, erster Direktor der Altona-Kieler Eisenbahn-Gesellschaft, norwegisch-schwedischer Konsul in Altona
 Justus Arnemann (1763–1806), deutscher Mediziner, Pharmakologe und Chirurg
 Ludwig Arnemann (1855–nach 1902), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Mathilde Arnemann (1809–1896), deutsche Mäzenin (verheiratet mit  Carl Theodor Arnemann)
 Raul Arnemann (* 1953), estnischer Ruderer
 Sepp Arnemann (1917–2010), deutscher Comiczeichner